L'Anagallis tenella (L. 1771) è una specie di piante erbacee vivaci della famiglia delle Primulaceae, secondo la classificazione APG, delle Myrsinaceae, secondo la classificazione classica, genere Anagallis.

È una pianta che cresce nelle torbiere acide in compagnia delle drosere. Essa fiorisce in estate e produce fiori rosa pallido ritti su un peduncolo di circa 5 cm.

Caratteristiche 
Organi riproduttivi
 Colore dominante dei fiori: rosa
 Periodo di fioritura: giugno-ottobre
 Inflorescenza: racemo semplice
 Sessualità: Ermafrodito
 Impollinazione: entomogame, autogame
Seme
 Frutto: capsule
Habitat e ripartizione
 Habitat tipo: torbiere basse medioeuropee a boreo-subalpine
 Area di ripartizione: mediterranea-atlantica

Denominazioni volgari 
 Lingua francese: Mouron délicat
 Lingua inglese: Bog Pimpernel
 Lingua tedesca: Zarter Gauchheil

Note

Bibliografia 
  Julve, Ph., 1998 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 23 avril 2004.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  Anagallis tenella (NCBI)
  Anagallis tenella (ITIS)
  Belles fleurs de France Anagallis tenella
 
 

Primulaceae